James Moody peut désigner :
 James Moody (1925-2010), un saxophoniste ;
 James Paul Moody (1887-1912), un officier à bord du Titanic ;
 James Moody, un sociologue américain spécialisé dans l'analyse des réseaux sociaux.